Impire steht für:

Bundesliga-Datenbank, früher Impire
Impire (Computerspiel), ein Computerspiel